Les mots pictus, picta et pictum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « peint, coloré ».

En taxonomie, les mots pictus, picta et pictum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pictus, picta, pictum.

Notes et références 

Épithète spécifique